Sambor steht für
 Sambor, Personenname

Sambor ist der Name folgender Orte:
 Sambor Prei Kuk, Tempelkomplex in Kambodscha
 Kaôh Sâmbôr, Ort am Mekong in Kambodscha
 Sambir, poln., russ., dt. Sambor, Stadt in der Oblast Lwiw, Ukraine